Сергей Самсонов:
 Самсонов, Сергей Анатольевич (род. 1980) — русский писатель.
 Самсонов, Сергей Викторович (род. 1978) — российский хоккеист.